Dit is de wereldranglijst van juli 1998 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 juli 1998.

Mannen 07